Contea di Kalmar – contea della Svezia
Kalmar – comune della Svezia
 Kalmar – area urbana della Svezia, centro dell'omonimo comune
 Unione di Kalmar – unione personale dei regni di Danimarca, Svezia e Norvegia esistita tra il 1397 e il 1523